El análisis de contenidos () es una técnica de investigación social y bibliométrica para estudiar los mensajes. Earl Babbie lo define como "el estudio de las comunicaciones humanas materializadas tales como los libros, los sitios web, las pinturas y las leyes" .

El análisis de contenido parte del principio de que examinando textos es posible conocer no solo su significado, sino información al respecto de su modo de producción. Es decir, trata los textos no solo como signos dotados de un significado conocido por su emisor, sino como indicios que dicen sobre ese mismo emisor, o generalizando, indicios sobre el modo de producción de un texto.

Dado que el análisis de contenido es una técnica, este requiere una teoría que fundamente el análisis y los resultados.

El análisis de contenido puede resultarnos una técnica muy útil para analizar diferentes aspectos en el área de las ciencias sociales, como por ejemplo la comunicación humana.

Bibliografía 
 Earl Babbie, 'The Practice of Social Research', 10th edition, Wadsworth, Thomson Learning Inc., ISBN 0-534-62029-9
 Bernard Berelson: Content Analysis in Communication Research. Glencoe, Ill: Free Press 1971 (first edition from 1952)
 Richard Frisbie: The use of microcomputer programs to improve the reliability and validity of content analysis in evaluation. Paper presented at the session, Qualitative research methods, at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, San Francisco. 1986, April
 Ole R. Holsti: Content Analysis for the Social Sciences and Humanities. Reading, Mass. 1969
 Klaus Krippendorf: Content Analysis: An Introduction to Its Methodology. 2nd edition, Thousand Oaks, CA: Sage 2004 (currently the most important book available, first edition was from 1980)
 Dermot McKeone: Measuring Your Media Profile, Gower Press, 1995 A general introduction to media analysis and PR evaluation for the communications industry
 Neuendorf, Kimberly A. The Content Analysis Guidebook (2002) 
 Carl W. Roberts (ed.): Text Analysis for the Social Sciences: Methods for Drawing Inferences from Texts and Transcripts. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum 1997
 Robert Philip Weber: Basic Content Analysis. 2nd ed., Newbury Park, CA: Sage 1990 (recommended introductory reading)
 Roger D. Wimmer and Joseph R. Dominick Mass Media Research: An Introduction. 8th ed. (Belmont, CA: Wadsworth, 2005).

Véase también 
 Análisis de citas
 Análisis de contenido en línea
 Análisis del discurso
 Bibliometría
 Investigación cualitativa

Referencias 

Ciencias sociales
Bibliometría
Metodología de ciencias sociales
Investigación social
Investigación cualitativa
Métodos de evaluación